Лине́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Линейная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
В Красноярске:
 1-я Линейная улица;
 2-я Линейная улица;
 3-я Линейная улица;
 4-я Линейная улица;
 5-я Линейная улица;
 6-я Линейная улица;
 7-я Линейная улица.
 Линейная улица — улица в Курске.
 Линейная улица — улица в Новосибирске.
 Линейная улица — улица в Орле.
 Линейная улица — улица в Самаре.
 Линейная улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Линейная улица — улица в Лоскутове; 
 Линейная улица — прежнее (до 15 июня 1965 года) название улицы Смирнова.
 Линейная улица — улица в Уфе.

Крым 
 Линейная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Линейная улица — улица в Мелитополе.

Примечания